Eierberg bezeichnet

den höchsten Berg Estlands, siehe Suur Munamägi
eine Erhebung (548 m) in Nordrhein-Westfalen nahe der Siedlung Alendorf
als Eierberge mehrere benachbarte Erhebungen (451 m) in Bayern bei Bad Staffelstein, die durch den Tunnel Eierberge unterquert werden
den Eierberg (Sachsen) (353,6 m) in Sachsen nahe der Gemeinde Lichtenberg
das Bochumer Rotlichtviertel, siehe Im Winkel
eine Erhebung (756 m) der Schwäbischen Alb bei Degenfeld